Баланос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баланос, Козмас (1731—1808) — греческий священник, деятель Новогреческого просвещения, математик, педагог и писатель.
 Баланос, Николаос (1859—1942) — греческий архитектор.